Svanholm är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bert-Olof Svanholm (1935–1997), svensk direktör
 Elin Höglund-Svanholm (1914–2010), svensk konstnär
 Eva Svanholm Bohlin (1936–2022), svensk kördirigent
 Knut Svanholm (1888–1959), svensk konstnär
 Set Svanholm (1904–1964), svensk operasångare (tenor)

Svenska efternamn